По По има више значења:
 По По (Западна Вирџинија)
 По По (Илиноис)
 По По (Мичиген)